Amadeus VII. Savojský (březen 1360, Chambéry – 1. listopadu 1391), známý jako Rudý hrabě, byl v letech 1383 až 1391 savojským hrabětem.

Život 
Amadeus se narodil jako syn hraběte Amadea VI. Savojského a Bony Bourbonské. Byl známý svou pohostinností a tím, že nikdy nepustil od svého stolu člověka nesytého.

Oženil se s Bonou z Berry, nejstarší dcerou vévody Jana z Berry, mladšího bratra francouzského krále Karla V. Manželé spolu měli tři dětiː

 Amadeus VIII. Savojský (1383–1451)
 Bona Savojská (?–1432)
 Jana Savojská (?–1460)

Po jeho smrti na tetanus vznikly kvůli jeho poslední vůli spory. Amadeus zanechal významnou roli poručníka za svého syna a dědice své vlastní matce, sestře mocného bourbonského vévody, namísto toho, aby následoval tradici a svěřil tuto roli matce dítěte, která byla dcerou stejně mocného vévody z Berry. Mír se v rodině obnovil až po třech měsících jednání.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1360
Narození v Chambéry
Úmrtí v roce 1391
Savojská hrabata
Zemřelí na tetanus
Pohřbení v klášteře Hautecombe